Als Weltmeisterschaft 1977 oder WM 1977 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1977 stattgefunden haben:

 Automobil-Weltmeisterschaft 1977
 Badminton-Weltmeisterschaft 1977
 Bandy-Weltmeisterschaft 1977
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1977
 Bob-Weltmeisterschaft 1977
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1977
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1977
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1977
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1977
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1977
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1976/77
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1977/78
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1977
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1977
 Fechtweltmeisterschaften 1977
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1977
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1977
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1977
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1977
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1977
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1977
 Rallye-Weltmeisterschaft 1977
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1977
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1977
 Ringer-Weltmeisterschaften 1977
 Ruder-Weltmeisterschaften 1977
 Rugby-League-Weltmeisterschaft 1977
 Skiflug-Weltmeisterschaft 1977
 Ski-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1977
 Snookerweltmeisterschaft 1977
 Squash-Weltmeisterschaft
 Squash-Weltmeisterschaft 1977
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 1977
 Taekwondo-Weltmeisterschaften 1977
 Tischtennisweltmeisterschaft 1977
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1977
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1977

!
Weltmeisterschaften nach Jahr